odwodnienie w budownictwie
 odwodnienie w medycynie
 odwodnienie hipertoniczne
 odwodnienie hipotoniczne
 odwodnienie izotoniczne

Zobacz też 
 dehydratacja
 drenaż
 kanalizacja
 melioracja